First Division 1950/51 steht für:

 First Division (Zypern) 1950/51
 First Division (Malta) 1950/51
 Football League First Division 1950/51